Il singolare  del Copa Petrobras São Paulo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Thomaz Bellucci era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Marcos Daniel 1–6, 6–3, 3–6.

Teste di serie

 Thomaz Bellucci (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Rui Machado (quarti di finale)
 João Souza (primo turno)

  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Nicolás Massú (secondo turno)
  Jurij Ščukin  (quarti di finale)
  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras São Paulo 2010